Anna Green, personaggio della soap opera britannica Hollyoaks
 Anna K. Green (1846-1935) scrittrice statunitense
 Anna Green (n. 1990), calciatrice neozelandese